Первые стыковые матчи состоялись 9 и 10 октября, вторые матчи — 14 октября 2014 года. Семь победителей стыковых матчей прошли в финальный турнир, который состоялся в Чехии.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка стыковых матчей прошла 12 сентября 2014 года в Ньоне, Швейцария, в которой были определены семь пар и порядок матчей дома и в гостях. Семь команд с наивысшим турнирным коэффициентом попали в корзину для сеяных команд и были посеяны с несеяными командами. Команды из одной группы не могли оказаться в одной паре.

Коэффициент каждой команды был вычислен по следующей формуле:
 40 % от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в групповом этапе отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2015.
 40 % от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в отборочном турнире и финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013.
 20 % от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в отборочном турнире и финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2011.

Состав корзин был следующим:

Результаты матчей 
|}

Время начала матчей — местное.

Первые матчи

Ответные матчи 

Италия победила с общим счётом 4:2.

Англия победила с общим счётом 4:2.

Португалия победила с общим счётом 7:4.

Германия победила с общим счётом 5:0.

Сербия победила с общим счётом 2:1.

Общий счёт 1:1. Дания победила за счёт мяча, забитого на чужом поле.

Швеция победила с общим счётом 4:3.

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2015